Куряча сліпота, або нонея (Nonea) — рід трав'янистих рослин родини шорстколисті.

Поширення

Список видів

Примітки

Джерела 
 Доброчаева Д. Н., Котов М. И. и др. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др. — Киев: Наукова думка, 1987. — 471 с.

Посилання 
 Nonea на сайті «Плантариум»  

Шорстколисті
Роди квіткових